Niemcy:
 Lotte – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Lotte – rzeka, dopływ Feldy

Osoby:
 Florian Lotte – niemiecki hokeista

Inne:
 Lotte – holenderski serial telewizyjny
 Lotte – zdywersyfikowany koncern japońsko-koreański, m.in. właściciel marki E. Wedel

Zobacz też:
 Radio Lotte Weimar